

Населені пункти та їхні частини
 Закшево — гміна в Злотовському повіті Великопольського воєводства
 Закшево — гміна в Александровському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Закшево — село в гміні Прусіце Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Закшево — село в гміні Ваґанець Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Закшево — село в гміні Стольно Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Закшево — село в гміні Радзинь-Хелмінський Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Закшево — село в гміні Закшево Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Закшево — село в гміні Барухово Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Закшево — село в гміні Вельґе Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Закшево — село в гміні Бельськ Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Закшево — село в гміні Карнево Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Закшево — село в гміні Вишкі Більського повіту Підляського воєводства
 Закшево — село в гміні Радзілув Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Закшево — село в гміні Ліня Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Закшево — село в гміні Козлово Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Закшево — село в гміні Дзялдово Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Закшево — село в гміні Допево Познанського повіту Великопольського воєводства
 Закшево — село в гміні Мейська Ґурка Равицького повіту Великопольського воєводства
 Закшево — село в гміні Месьцисько Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Закшево — село в гміні Баб'як Кольського повіту Великопольського воєводства
 Закшево — село в гміні Клецько Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Закшево — село в гміні Седлець Вольштинського повіту Великопольського воєводства
 Закшево — село в гміні Закшево Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Закшево — село в гміні Дарлово Славенського повіту Західнопоморського воєводства
 Закшево — частина села Рутковиці в гміні Любень-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Закшево — частина села Вернерово в гміні Серпць Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Закшево — лісова осада в гміні Баб'як Кольського повіту Великопольського воєводства

Примітки